Kopaniewka () – nazwa toponimów w Rosji

 Kopaniewka – wieś w rejonie fatieżskim obwodu kurskiego
 Kopaniewka – osiedle typu wiejskiego w rejonie małoarchangielskim obwodu orłowskiego

Zobacz także 
 Kopaniewo – wiejskie toponimy

Strony ujednoznaczniające